Pierwszy rząd Mikuláša Dzurindy – gabinet rządzący Słowacją w latach 1998–2002
 Drugi rząd Mikuláša Dzurindy – gabinet rządzący Słowacją w latach 2002–2006